(5 февраля 1917, Осака — 9 июля 2012, Инаги) — японская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в бедной семье. Отец, Кусуо Ямада, был актёром; мать, Рицу — гейшей. Под влиянием матери с шести лет начала изучать традиционное искусство песни и танца. В кино дебютировала в 1930 на студии «Никкацу». Вскоре стала одной из ведущих актрис студии, однако популярность и признание критиков пришли к ней с выходом фильмов Кэндзи Мидзогути «Осакская элегия» и «Гионские сёстры», снятых на новой студии «Дайити эйга». Перейдя на студию «Тохо», снялась в нескольких фильмах с Кадзуо Хасэгавой («Цурухати и Цурудзиро» Микио Нарусэ, «Человек, исчезнувший вчера» Масахиро Макино), сделавших её ведущей актрисой.

Ямада работала со многими крупными режиссёрами, среди них — Ясудзиро Одзу, Сиро Тоёда, Тэйносукэ Кинугаса. За пределами Японии она наиболее известна по главным ролям в фильмах Акиры Куросавы — «На дне», «Трон в крови», «Телохранитель». В целом сыграла более 120 ролей в кино.

С середины 1950-х работала в основном в театре и на телевидении.

Была замужем четыре раза. Первый муж — актёр Итиро Цукита, второй — продюсер Кадзуо Такимура, третий — актёр Ёси Като, четвёртый — актёр Цутому Симомото. Её дочь от Цукиты — актриса Митико Сага (1934—1992).

Избранная фильмография 
 1932 — Несравненный патриот / 国士無双 / Kokushi musō (режиссёр Мансаку Итами) — Ояэ
 1934 — Перевал любви и ненависти / 愛憎峠 / Aizo toge (режиссёр Кэндзи Мидзогути) — Оута
 1935 — Падение Осэн / 折鶴お千 / Оридзуру Осэн / Orizuru Osen (режиссёр Кэндзи Мидзогути) — Осэн
 1935 — Дева Оюки / Maria no Oyuki (режиссёр Кэндзи Мидзогути) — Оюки
 1936 — Осакская элегия / 浪華悲歌 / Нанива эрэдзи: / Naniwa erejii (режиссёр Кэндзи Мидзогути) — Аяко Мурай
 1936 — Гионские сёстры / 祇園の姉妹 / Гион но симай / Gion no shimai (режиссёр Кэндзи Мидзогути) — Омотя
 1936 — 48-й товарищ / Shijû-hachi-nin me (режиссёр Дайскэ Ито) — Осино
 1938 — Цурухати и Цурудзиро / 鶴八鶴次郎 / Цурухати Цурудзиро: / Tsuruhachi Tsurujirō (режиссёр Микио Нарусэ) — Цурудзиро
 1939 — Тюсингура: Часть первая / (忠臣蔵 / Chûshingura: Zenpen (режиссёр Кадзиро Ямамото) — О-Кару
 1940 — Принцесса-змея / Hebihime-sama (режиссёр Тэйносукэ Кинугаса) — Осима
 1941 — Человек, исчезнувший вчера / 昨日消えた男 / Kinō kieta otoko (режиссёр Масахиро Макино) — Котоми
 1941 — Шанхайская луна / 上海の月 / Shanhai no tsuki (режиссёр Микио Нарусэ) — Цзин Люсы
 1941 — Битва под Каванакадзимой / Kawanakajima kassen (режиссёр Тэйносукэ Кинугаса) — Осино
 1942 — Мусасибо Бэнкэй / 西塔の武蔵坊弁慶 / Musashibo Benkei (режиссёр Кунио Ватанабэ) — Косикибу
 1943 — Песенный фонарь / 歌行燈 / Uta-andon (режиссёр Микио Нарусэ) — О-Содэ
 1944 — Путь драмы / 芝居道 / Shibaido (режиссёр Микио Нарусэ)
 1945 — Знаменитый меч Бидзёмару / 名刀美女丸 / Meito bijomaru (режиссёр Кэндзи Мидзогути) — Сасаэ Онода
 1946 — Господин на ночь / 或る夜の殿様 / Aru yo no tonosama (режиссёр Тэйносукэ Кинугаса)
 1947 — Актриса / Joyu (режиссёр Тэйносукэ Кинугаса)
 1947 — Тысяча и одна ночь с Тохо / 東宝千一夜 / Tôhô sen’ichi-ya (режиссёр Кон Итикава)
 1950 — Мастер меча / Tateshi danpei (режиссёр Масахиро Макино)
 1951 — Море фейерверков / 海の花火 / Umi no hanabi (режиссёр Тэйносукэ Кинугаса) — Каору Уодзуми
 1951 — Пятеро из Эдо / Oedo go-nin otoko (режиссёр Дайскэ Ито) — Оканэ, жена Тёбэя
 1951 — Прекрасная жизнь семьи / 我が家は楽し / Waga ya wa tanoshi (режиссёр Нобору Накамура) — Намико, жена Косаку
 1952 — Быть матерью, быть женщиной / 母なれば女なれば / Haha nareba onna nareba (режиссёр Фумио Камэи) — Харуэ Ясукава
 1952 — Буря в горах Хаконэ / 箱根風雲録 / Hakone fuunroku (режиссёр Сацуо Ямамото) — жена Томоно Ёэмона
 1952 — Современный человек / 現代人 / Gendai-jin (режиссёр Минору Сибуя)
 1953 — Миниатюра / 縮図 / Shukuzu (режиссёр Канэто Синдо) — Тамико
 1953 — Женщина идёт одна по земле / 女ひとり大地を行く / Onna hitori daichi o yuku (режиссёр Фумио Камэи) — Саё
 1953 — Вслед за плывущими облаками / 雲ながるる果てに / Kumo nagaruru hate ni (режиссёр Миёдзи Иэки) — мать Фуками
 1953 — Хиросима / 広島市 / Hiroshima (режиссёр Хидэо Сэкигава)
 1954 — Бремя любви / 愛のお荷物 / Ai no onimotsu (режиссёр Юдзо Кавасима)
 1954 — Три любви / 三つの愛 / Mittsu no ai (режиссёр Масаки Кобаяси)
 1954 — Миллиардер / Okuman choja (режиссёр Кон Итикава) — Ханакума
 1955 — Когда любишь / 太陽のない街 / Aisureba koso (эпизод 3) (режиссёр Сацуо Ямамото) — Яэко
 1955 — Сверстники / たけくらべ / Takekurabe (режиссёр Хэйноскэ Госё)
 1955 — Бремя любви / 愛のお荷物 / Ai no onimotsu (режиссёр Юдзо Кавасима)
 1956 — Бронзовый Христос / 青銅の基督 / Seidō no Kirisuto (режиссёр Минору Сибуя)
 1956 — По течению / 流れる / Нагарэру / Nagareru (режиссёр Микио Нарусэ) — Оцута
 1956 — Статуя матери и ребёнка / 母子像 / Boshizō (режиссёр Киёси Саэки) — Юкико Идзуми
 1956 — Кошка, две женщины и мужчина / 猫と庄造と二人のをんな / Neko to Shōzō to futari no onna (режиссёр Сиро Тоёда) — первая женщина
 1957 — Трон в крови / 蜘蛛巣城 / Кумоносу-дзё: / Kumonosu-jō (режиссёр Акира Куросава) — Асадзи Васидзу (леди Макбет)
 1957 — Чёрная река / 黒い河 / Курой кава / Kuroi kawa (режиссёр Масаки Кобаяси)
 1957 — Токийские сумерки / 東京暮色 / То: кё: босёку / Tōkyō boshoku (режиссёр Ясудзиро Одзу) — Кисако Сома
 1957 — На дне / どん底 / Дондзоко / Donzoko (режиссёр Акира Куросава) — Осуги (Василиса)
 1957 — Самурай / Samurai Nippon (режиссёр Тацуо Осонэ)
 1957 — Окраина / Shitamachi (режиссёр Ясуки Тиба)
 1958 — Заклятье скрытого золота / Nemuri Kyôshirô burai hikae: Maken jigoku (режиссёр Масаюки Каваниси) — Тидзуин
 1958 — Мальчик и три матери / Haha sannin (режиссёр Сэйдзи Хисамацу) — Нацу, приёмная мать
 1958 — Сезон ведьмы / 悪女の季節 / Akujo no kisetsu (режиссёр Минору Сибуя) — Таэко Сугавара
 1960 — Тайна / Himitsu (режиссёр Миёдзи Иэки) — Сато Такахаси
 1960 — Сын богачей / Bonchi (режиссёр Кон Итикава) — Сэй
 1960 — Ночной поток / Yoru no nagare (режиссёры Микио Нарусэ, Юдзо Кавасима)
 1961 — Сорокопут / もず / Mozu (режиссёр Минору Сибуя)
 1961 — Сказание о замке Осаки / Ôsaka-jô monogatari (режиссёр Хироси Инагаки) — Ёдогами
 1961 — Телохранитель / 用心棒 / Ё:дзимбо: / Yōjinbō (режиссёр Акира Куросава) — Орин
 1961 — Будда / Shaka (режиссёр Кэндзи Мисуми) — Калидева
 1962 — Великая стена / Shin shikôtei (режиссёр Сигэо Танака) — вдовствующая императрица
 1964 — Тело / Ratai (режиссёр Масасигэ Нарусава) — владелица секс-клуба
 1978 — Заговор клана Ягю / 柳生一族の陰謀 / Yagu ichizoku no inbo (режиссёр Киндзи Фукасаку) — Оэё, мать
 1982 — Подозрение / Giwaku (режиссёр Ёситаро Номура) — Токиэ Хориути
 1987 — Верная смерть! Чудовища в особняке Брауна / 必殺! ブラウン館の怪物たち / Hissatsu! Buraun-yakata no kaibutsutachi (режиссёр Дзёо Хиросэ) — Орику

Признание 
Дважды лауреат премии «Голубая лента» (1952 и 1956 годов), дважды была награждена премиями Японской кинокадемии за жизненные достижения (1995, 2001), удостоена Ордена Культуры (2000), став первой из актрис, получивших эту награду.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы немого кино
Актрисы немого кино Японии
Лауреаты премии Асахи